Cesta válečníka může být:

 Cesta válečníka (film) – nizozemský dramatický film z roku 2018
 Cesta válečníka (Star Trek: Stanice Deep Space Nine) – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine